Алмазный — название населённых пунктов в России:

 Алмазный — посёлок в Киренском районе Иркутской области.
Алмазный — поселок городского типа в Ростовской области, с 2004 года в составе города Гуково.
Алмазный — посёлок городского типа в Мирнинском районе Якутии.

См. также 
 Алмазный мой венец
 Алмазный мост (Санкт-Петербург)
 Алмазный стеклорез
 Алмазный фонд
 Алмазная
 Алмазное